Борский район — административно-территориальные единицы и одноимённые муниципальные образования в России:

 Борский район — бывший район в Горьковской (Нижегородской) области в 1920—2000-е гг. в СССР и РФ.
 Борский район — район Самарской области.